est une expression anglaise signifiant « Amérique la belle ». Elle peut faire référence à :

 , hymne patriotique américain ;
 , attraction et un film à 360° des parcs Disney (3 versions : 1958, 1967, 1975) ;
 , film documentaire de  sorti le  ;
 , série de pièces de 25 cents aux États-Unis.

Voir aussi